

Квалификации

Резултати

Класиране

Финална фаза 
 не се класира за финалната фаза.

|
|align="center" style="background:#BFD7FF;" width="100%"|
|

|-
|align="center"|
Мъжки национален отбор •
Младежки национален отбор •
Женски национален отбор

|-
!colspan="3" style="background:#BFD7FF; text-align:center;"|Участие на Световни първенства по футбол
|-
|colspan="3" style="padding:0 4% 0 4%; text-align:left;"|
1930 •
1934 •
1938 •
1950 •
1954 •
1958 •
1962 •
1966 •
1970 •
1974 •
1978 •
1982 •
1986 •
1990 
1994 •
1998 •
2002 •
2006 •
2010 •
2014
|-
!colspan="3" style="background:#BFD7FF; text-align:center;"|Участие на Европейски първенства по футбол
|-
|colspan="3" style="padding:0 4% 0 4%; text-align:left;"|
1960 •
1964 •
1968 •
1972 •
1976 •
1980 •
1984 •
1988 •
1992 •
1996 •
2000 •
2004 •
2008 •
2012
|-
!colspan="3" style="background:#BFD7FF; text-align:center;"|Участие на Летни олимпийски игри (футболен турнир)
|-
|colspan="3" style="padding:0 4% 0 4%; text-align:left;"|
1924 •
1952 •
1956 •
1962 •
1968
|-
!colspan="3" style="background:#BFD7FF; text-align:center;"|Участие на Балканската национална купа
|-
|colspan="3" style="padding:0 4% 0 4%; text-align:left;"|
1929/31 •
1931 •
1932 •
1933 •
1934/35 •
1935 •
1936 •
1946 •
1947 •
1948 •
1973/76 •
1977/80
2002
Световно първенство по футбол 2002